L'àrea de Fukuoka (福岡地域, Fukuoka-chiiki), també anomenada regió de Fukuoka (福岡地方, Fukuoka-chihō) és una mena de divisió administrativa de segon grau de la prefectura de Fukuoka, a la regió de Kyūshū, Japó. El seu municipi més poblat és la ciutat de Fukuoka i és l'àrea més poblada de les quatre que existeixen a la prefectura.

Geografia 
L'àrea o regió de Fukuoka es troba a la part nord-occidental de la prefectura del mateix nom. Gran part de la regió, en especial l'oest, fa costa amb la mar del Japó, mentres que la zona oriental s'endinsa a l'interior de l'illa de Kyushu. La regió limita al sud amb la prefectura de Saga i l'àrea de Chikugo, mentres que al nord ho fa amb l'àrea de Kitakyūshū i a l'est amb l'àrea de Chikuhō.

Municipis

Districtes 
 Districte de Kasuya
 Districte d'Asakura

Referències 

Geografia de la prefectura de Fukuoka